Fredrik Vilhelm av Sachsen-Weimar kan syfta på:

* Fredrik Vilhelm I av Sachsen-Weimar (1562–1602), hertig av Sachsen-Weimar
 Fredrik Vilhelm av Sachsen-Weimar (1603–1619), prins av Sachsen-Weimar